Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Montpellier 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Séverine Beltrame che ha battuto in finale Catalina Castaño 6-2, 7-64.

Teste di serie

 Julija Putinceva (quarti di finale)
 Mónica Puig (semifinali)
 Laura Thorpe (primo turno)
 Julie Coin (primo turno)

 Alizé Lim (quarti di finale)
 Mailen Auroux (secondo turno)
 Séverine Beltrame (Campionessa)
 Marie-Ève Pelletier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Montpellier 2012